Le tournoi de tennis de Memphis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier III, se dispute du 18 au .

Lisa Raymond remporte le simple dames. En finale, elle bat Alexandra Stevenson, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ai Sugiyama et Elena Tatarkova.

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2002
Memphis
Tennis aux États-Unis en 2002
Tennis en février 2002